Janvry, commune française de la Marne ;
 Janvry, commune française de l'Essonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France